Sile steht für:

 einen italienischen Fluss, der in die nördliche Adria mündet; siehe Sile (Fluss)
 einen türkischen Badeort am Schwarzen Meer; siehe Şile
 die griechische Bezeichnung einer ägyptischen Festungsanlage: Sile (Ägypten)